Västertorp – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Västertorp – stazione della metropolitana di Stoccolma